Quảng Bình, met een accent op de a en de i.
 Quang Bình, met een accent op de i.